Par ordre chronologique, le post-modernisme renvoie à :
 Postmodernisme en littérature, une tendance littéraire d'avant-garde, qui se définit comme le double inversé de la modernité en littérature ,
 Postmodernisme en architecture, un mouvement artistique opposé au  modernisme, le postmodernisme
la notion générique de postmoderne ou de postmodernité caractérisant l'époque qui succède aux Temps modernes, popularisée en France par Lyotard en vue de constituer un concept philosophique capable de définir une condition historique (on parle aussi de philosophie postmoderne pour désigner certaines pensées de la fin du  ).